Sobór Narodzenia Pańskiego w Kargopolu – prawosławny sobór w Kargopolu
 Sobór Narodzenia Pańskiego w Kiszyniowie – prawosławna cerkiew w Kiszyniowie
 Sobór Narodzenia Pańskiego w Nowokuźniecku – prawosławny sobór w Nowokuźniecku
 Sobór Narodzenia Pańskiego w Riazaniu – prawosławny sobór w Riazaniu
 Sobór Narodzenia Pańskiego w Rydze – prawosławna cerkiew w Rydze
 Sobór Narodzenia Pańskiego w Tyraspolu – prawosławny sobór w Tyraspolu 
 Sobór Narodzenia Pańskiego we Włodzimierzu – prawosławny sobór we Włodzimierzu 
 Sobór Narodzenia Pańskiego w Wołgodońsku – prawosławny sobór w Wołgodońsku